Kozur ist der Familienname folgender Personen:

 Heinz Kozur (1942–2013), deutscher Paläontologe und Stratigraph
 Pawel Kozur (* 1974), kasachischer Schachspieler